Эгершельд:

 Эгершельд, Густав Христофорович (1831—1871) — капитан, исследователь Южного Приморья.
 Мыс Эгершельда — мыс на полуострове Шкота во Владивостоке.
 Эгершельд — микрорайон Владивостока.